Breze peut est un toponyme qui peut désigner :
 Breze, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Breze, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novi Vinodolski, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Breze, un village de Bulgarie situé dans la commune de Svogué ;
 Breze, un village de Bulgarie situé dans la commune de Dévin ;
 Breze, un village de Bulgarie situé dans la commune de Rakitovo ;
 , nom de deux rivières du sud de la France.

Voir aussi